Ана од Хабзбурга, познатија као Ана од Аустрије (, ; Ваљадолид, 22. септембар 1601 — Париз, 20. јануар 1666) је била француска краљица и кћерка шпанског краља Филипа -{III}- и надвојвоткиње Маргарите Аустријске.

Верена је у десетој години за Луја XIII, краља Француске за кога се удала 18. октобра 1615. Са њим је имала два сина: Луја, будућег краља Луја XIV и Филипа, војводу од Орлеана.

Породично стабло

Види још 
 Родоскрвнуће код европских краљева

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1601.
Умрли 1666.
Династија Хабзбург
Династија Бурбон
Француске краљице